Ботсвана — многоязычная страна. Официальным статусом обладают два языка: английский и тсвана. Уровень грамотности населения составляет 68,9 %.

Тсвана 

Тсва́на — язык группы банту (подгруппа сото-тсвана), распространённый на юге Африки. Представители народа тсвана проживают не только в Ботсване, но и в соседних государствах, причём в ЮАР их даже больше, чем в самой Ботсване. Не все тсвана говорят на этом языке: около 20 000 тсвана в ЮАР перешли на африкаанс. Письменность языка основана на латинице.

Основные языки Ботсваны (2006 год)

Ссылки 
 Языки Ботсваны на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)

Языки Ботсваны